Семецкое сельское поселение — муниципальное образование в южной части Почепского района Брянской области. 

Административный центр — село Семцы.

История 
Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Семецкого и Старокраснослободского сельсоветов.

Законом Брянской области от 4 июня 2019 года в Семецкое сельское поселение  было включено  упраздненное Валуецкое сельское поселение.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Почепского района
Сельские поселения Брянской области